Az 1996–1997-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 34. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1996. augusztus 16-án kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1997. május 31-én rendezték. A címvédő a Borussia Dortmund volt. A győztes az FC Bayern München lett.

Csapatok 

<div id="megj">1A St. Pauli 3 hazai mérkőzését is a Hamburg stadionjában, az Volksparkstadionban rendezték.

Tabella

Kereszttáblázat

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 1997. május 31.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 1997. május 31.

A bajnok csapat és az év játékosa

Lásd még 
 1996–1997-es DFB-Pokal
 1996–1997-es Bundesliga 2

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1996–1997-es szezon a DFB.de-n  
 Az 1996–1997-es szezon a Kicker.de-n 
 Az 1996–1997-es szezon a fussballdaten.de-n 
 Az 1996–1997-es szezon a worldfootball.net-en 

Német labdarúgó-bajnokságok
Német 1